Buschau steht für

 Buschau (Twedt), einen Ortsteil der Gemeinde Twedt, Kreis Schleswig-Flensburg
 Buschau (Einheit), ein altes Gewichtsmaß in Hamburg